2 miejscowości w Polsce:
 Pagórki – osiedle w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Tolkmicko
 Pagórki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Zobacz też 
 Pagórek